Gomphus se označují 2 rody organismů:
 Gomphus – stročkovec, rod stopkovýtrusých hub
 Gomphus – klínatka, rod vážek z čeledi klínatkovití